Mandal est un sum (district) de la province de Selenge, au nord de la Mongolie.
 Mandal est une  du comté de Vest-Agder, dans le Sud de la Norvège.
 Mandal est un cratère de l’astéroïde , nommé d’après la ville norvégienne.